Hartung kan syfta på

 Fritz Hartung (1883–1967), en tysk historiker
 Hans Hartung (1904–1989), en tysk-fransk målare
 James Hartung (född 1960), amerikansk gymnast
 Louise Hartung (1905–1965), tysk sångerska och sångpedagog